Der Dreiband-Weltcup 1998/7 war das sechste UMB/BWA-Weltcupturnier im 13. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 24. bis zum 27. September 1998 in dieser Disziplin des Karambolagebillards im andalusischen Torremolinos statt. Nach fünf Turnieren in Palma war es das sechste Dreiband-Weltcup-Turnier in Spanien.

Geschichte 
Der Schwede Torbjörn Blomdahl gewann im andalusischen Badeort Torremolinos sein 26. Weltcup-Turnier. Im Finale besiegte er den Belgier Eddy Leppens knapp mit 3:2 Sätzen. Sein größter Rivale Dick Jaspers scheiterte wie in Bogotá bereits im Achtelfinale und verlor wichtige Punkte im Titel um den Gesamtweltcup. Rekordweltmeister Raymond Ceulemans schaffte es auch wieder einmal aufs Treppchen und spielte mit 1,516 den besten Durchschnitt des Turniers. Immer besser wird der Türke Semih Saygıner, der sich mit Ceulemans’ Platz Drei teilte. Ein gutes Turnier spielten die beiden Deutschen Christian Rudolph und Martin Horn, die beide das Viertelfinale erreichten. Sehr unglücklich schied der Österreicher Andreas Efler in der ersten Runde aus. Gegen Saygıner verlor er im fünften Satz äußerst knapp mit 14:15 in fünf Aufnahmen und spielte dabei den sehr guten Durchschnitt von 1,729.

Turniermodus 
Das Weltcup-Turnier wurde als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich 12 Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. Es sind 18 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 18 Spielern der aktuellen Weltrangliste. Das ganze Turnier wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Dick Jaspers
  Torbjörn Blomdahl
  Frédéric Caudron
  Dion Nelin
  Marco Zanetti 
  Raimond Burgman
  Semih Saygıner  
  Christian Rudolph  
  Daniel Sánchez 
  Jorge Theriaga 
  Raymond Ceulemans
  Henk Habraken
  Francis Forton
  Martin Horn
  Ben Velthuis
  Gerwin Valentijn
  Eddy Leppens
  Andreas Efler

aus der Qualifikation:
 12 Teilnehmer

Wildcards :
  Xavier Yeste
  Jaime Sánchez

Qualifikation 
Es wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. Aus der Hauptqualifikation qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für das Hauptturnier.

Hauptqualifikation

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1998 07
Karambolageveranstaltung 1998
Billardturnier in Spanien
Sportveranstaltung in Andalusien
Torremolinos
Sport (Provinz Málaga)